Milk and Honey () — израильская группа, победившая вместе с Гали Атари на конкурсе песни Евровидение в 1979 году.

В состав группы входили Ревен Гвиртц, Иегуда Тамир и Шмулик Билу. На конкурсе артисты исполнили песню «Hallelujah». Группа ещё два раза участвовала в национальном отборе к Евровидению, заняв в 1981 году — четвёртое, а в 1989 — восьмое места. В обоих случаях в качестве солистки с группой выступала Леа Лупатин. Двое из участников группы совместно с Ярденой Арази выступали на конкурсе Евровидение в 1988 году, где заняли седьмое место.

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Израиля
Участники «Евровидения-1979»
Участники «Евровидения-1988»
Победители «Евровидения»
Представители Израиля на «Евровидении»